Michael Stoute ist der Name folgender Personen:

* Michael Stoute (Trainer) (* 1945), barbadisch-britischer Pferdesporttrainer 
 Michael Stoute (Radsportler) (* 1948), barbadischer Radsportler